Русские князья по имени Роман:

 Роман Васильевич (XIV век) — князь Романовский
 Роман Владимирович (ум. 1119) — князь Волынский
 Роман Владимирович (ум. 1285) — князь Углицкий
 Роман Глебович (ум. 1216) — князь Рязанский
 Роман Глебович (ум. после 1301) — князь Новгородский
 Роман Данилович (ок. 1230 — 1258) — князь Слонимский, Луцкий, Новогрудский
 Роман Игоревич (уб. 1211) — князь Галицкий
 Роман Игоревич (уб. 1217) — князь Рязанский
 Роман Ингваревич (уб. 1238) — князь Коломенский
 Роман Михайлович Старый (ум. 1288) — князь Брянский, Черниговский
 Роман Михайлович (уб. 1401) — князь Брянский и великий князь Черниговский
 Роман Мстиславич (уб. 1205) — князь Галицко-Волынский
 Роман Ольгович (уб. 1270) — князь Рязанский
 Роман Ростиславич (ум. 1180) — князь Смоленский, Новгородский и Великий князь Киевский
 Роман Святославич (уб. 1079) — князь Тмутараканский
 Роман Юрьевич (уб. 1398) — князь Новгородский